Yale može značiti:
Sveučilište Yale, 
Yale (Stalo), osamostaljena skupina Stalo Indijanaca iz Britanske Kolumbije.
Yale, Kanada, gradić u Britanskoj Kolumbiji.